Nigersaurus var en slægt af dinosaurer i familien Rebbachisauridae blandt sauropoderne. De levede i midten af kridttiden, for mellem 115 og 105 millioner år siden. De første fossiler efter dyret blev i 1976 fundet i det centrale Niger i en geologisk formation kaldet Elrhaz. Efter flere og mere komplette fund blev fossilerne videnskabeligt beskrevet i 1999 under artsnavnet Nigersaurus taqueti, opkaldt efter den franske palæontolog Philippe Taquet, der gjorde fundet af de første rester.

Nigersaurus var omkring 9 m lang, hvilket er småt for en sauropod, og den havde en kort hals. Den har vejet omkring 4 tons, hvilket er sammenligneligt med en moderne elefant. Dets skelet havde mange luftlommer, men dets lemmer var robust bygget. Dets kranium var stærkt specialiseret til fødesøgning med mange små åbninger og tynde knoglevægge. Det havde en bred mule med over 500 tænder, der blev udskiftet meget ofte; omkring hver 14. dag. Kæben har muligvis haft en kappe af keratin. Til forskel fra andre tetrapoder var de tænderbærende knogler i kæben roteret på tværs i forhold til resten af kraniet, så alle tænderne sad forrest i munden.

De nærmest beslægtede dinosaurer til Nigersaurus i familien Rebbachisauridae er medlemmer af underfamilien Nigersaurinae. Familien Rebbachisauridae tilhører overfamilien Diplodocoidea. Nigersaurus søgte sandsynligvis føde tæt ved jorden og er gået med foroverbøjet hoved. Den region i hjernen, som er forbundet med lugtesans, var underudviklet, selvom størrelsen er sammenlignelig med andre dinusaurer. Det er blevet debateret om hovedet normalt har været holdt nedad eller horisontalt ligesom andre sauropoder. Den levede i flodområder, og havde sandsynligvis en kost, der primært var baseret på bløde planter som bregner, padderokker og dækfrøede planter. Det er en af de mest almingelige fossillerede hvirveldyr der findes i dette område, og den har delt habitat med andre megaplanteædende dinosaurer samt store theropoder og crocodylomorpher.

Klassificering 

Resterne af Nigersaurus blev beskrevet første gang i 1976 som tilhørende et medlem af familien Dicraeosauridae, men i 1999 omklassificerede en gruppe forskere Nigersaurus til at være medlem af familien Rebbachisauridae, der er en basal familie i overfamilien Diplodocoidea, som også indeholder de langhalsede diplodocider. Underfamilien Nigersaurinae, som inkluderer Nigersaurus og andre slægter, blev navngivet af John A. Whitlock i 2011. Nedenfor findes et kladogram der følger Federico Fanti et al.'s klassificering (2013), som bekræftede placeringen af Nigersaurus som et basalt medlem.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Dinosaurer